Dos Ríos peut désigner :

 Dos Ríos, corregimiento situé dans le district de Dolega, province de Chiriquí, au Panama ;
 Dos Ríos, localité située au Costa Rica ;
 Bataille de Dos Rios, survenue en 1985 à Cuba.